Марі́я Миха́йлівна Довгоши́я (з дому — Фафруник,  3 грудня 1961, с. Великі Чорнокінці, Україна) — українська журналістка, письменниця, громадська діячка. Дружина Петра Довгошиї. Член НСЖУ (1986).

Життєпис 
Марія Михайлівна Довгошия народилася 3 грудня 1961 року в селі Великі Чорнокінці Чортківського району Тернопільської області України.

Закінчила Львівський університет (1984, нині національний університет). 

Працювала в м. Борщів: у редакції районної газети «Надзбручанська правда» (1984—1993; від 1991 — «За вільний край»); від 1993 донині — редактор районної газети «Галицький вісник».

Громадська діяльність 
Депутат Борщівської районної ради (з 2007 року). Голова Борщівської районної організації «Жіноча громада»; керівник міського осередку «Союзу українок».

Доробок 
Авторка книг «Бандера. Чужина» (поема), збірок прози «Провінційні детективи» (обидві — 2007), «Сльози на бузку» (2008), поезій «Втрачені скарби» (2007), «Осіння рапсодія», науково-публіцистичного нарису про село Малі Чорнокінці Чортківського району «Магія Чорних Кінців. Ч. 2.» (обидві — 2008), «Син», «Кохання наперекір» (обидві — 2009).

Нагороди 
 Почесна відзнака Національної спілки журналістів України

Примітки

Джерела

Література

Посилання 
 Хто є хто в українській журналістиці

Українські журналістки
Члени НСЖУ
Українські письменниці
Уродженці Великих Чорнокінців
Персоналії:Борщів
Депутати Борщівської районної ради